Joseph Perry (biskup)
 Joe Perry (gitarzysta)